Agir – cantor português

Política
 Agir (Brasil) – partido político brasileiro
 Agir (França) – partido político francês
 AGIR – antiga coligação política portuguesa

Outros
 Agir (editora) – editora brasielira

Desambiguações de política